Гобеев — осетинская фамилия. Известные носители:
 Гобеев, Сармат Марзабекович — депутат Верховного Совета СССР 6 созыва.
 Гобеев, Михаил — спортсмен, тяжелоатлет.